Алмалинский сельсовет

Дагестан 

 Алмалинский сельсовет Кумторкалинского района

Оренбургская область 

 Алмалинский сельсовет Оренбургской области